Сал Амендола (; нар. 8 березня 1948 році, Італія) — італійський, американський художник коміксів, який відомий своєю працею із DC Comics та Archie Comics.

Біографія 
Сал Амендола закінчив Школу образотворчих мистецтв у 1969 році, отримавши трирічний сертифікат, який тоді запропонувала школа. Зрештою, він повернувся, і Роберт МакҐінніс став його консультантом з дисертації, щоб Сал зміг отримати ступінь магістра в галузі ілюстрації. Сал почав свою комікс-кар'єру у 1969 році, малюючи історії для «The Witching Hour» редактора Діка Джордано. Він став помічником редактора Джордано у 1970 році. У DC Comics Амендола перебував у виробничому відділі, де він працював колористом, інкером та леттерером. Він створював ілюстрації до таких робіт як «Green Arrow» для Action Comics і «John Carter, Warlord of Mars» для Weird Worlds. Він створював малюнок для «Super DC Giant» #S-26 (Липень – Серпень 1971).

Сал Амендола пішов з DC задля співпраці з Marvel Comics у 1972 році, де, як виконавчий редактор, він працював як леттерер, колорист і художник тла на панелях. На жаль, він пішов з Marvel Comics, повернувшись у DC Comics.

Бібліографія

Archie Comics 

 Archie & Friends Double Digest Magazine #15 (2012)
 Archie Double Digest #237, 243, 271 (2013—2016)
 Archie's Double Digest Magazine #111 (1999)
 B&V Friends Double Digest Magazine #237 (2014)
 Everything's Archie #53 (1976)
 Jughead and Archie Double Digest #6 (2014)
 Jughead's Double Digest #199 (2014)
 Archie's Mad House #96 (1974)
 World of Archie Double Digest #15, 22, 55 (2012—2016)
 Laugh #300 «Ski-cart Catastrophe» (1975)
 Pep #312 Dilton in «Switch Hitter» (1975)
 Laugh #304 Archie in «The Promise» (1976)
 Mad House «Jungle Jangle» (1976)
 Laugh #303 Archie in: «Lost and Found» (1976)
 Archie and the Gang Presents: «Childhood Snaps» (1976)
 Reggie and Me in: «No Contest» (1976)
 Laugh #310 Betty and Me in: «Freebie Jeebies» (1976)
 Archie and Jughead in: «Tweet Heat» (1976)
 Laugh #306 Betty and Veronica in: «A Fella for Cinderella» (1976)
 Laugh #305 Archie in: «Anything to Help» (1976)
 Pep #317 Archie in: «The Great Deal» (1976)
 Laugh #310 Reggie in: «Once Upon a Time» (1976)
 Laugh #306 Archie in: «All Worked Out» (1976)
 Laugh # 310 Archie in: «The Allergy» (1976)
 Archie in: «Another Man's Shoes» (1976)
 Pep #317 Archie in: «Extra Special Evening» (1976)
 Mad House Mad House Presents: «Colonial Calamity» (1976)
 Mad House Mad House Presents: «Still More Wasted T.V. Commercials» (1976)
 Mad House «Professor Transistor Presents: The Discovery of the Mouth» (1976)
 Archie's Pals and Gals #110 Dec. Chuck in: «The Fishy Facts»
 Archie in: «The Collection» (1976)
 Archie in: «Hairpiece Hassles» (1976)
 Pep #321 Archie in: «Partners» (1976)
 Pep #342 Archie in: «The Specialty» (1976)
 Archie in: «The Last Ride» (1976)
 Archie and the Gang in: «Soccer Rocker» (1976)
 Pep #327 Archie in: «The Part Owner Partnership» (1976)
 Everything's Archie #73 Archie in: «Try This One» (1976)
 Archie in: «Slave Trade» (1976)
 Archie's Pals and Gals #113 Chuck in: «Minority Gripe» (1976)
 Everything's Archie #71 Archie in: «Coach Reproach»
 Everything's Archie #63 Archie in: «Big Fuss»
 Pep #325 Archie in: «Busy Bee»
 Archie's Pals and Gals #120 Archie in: «Just Like That» (1976)
 Pep #332 Archie in: «To Be or Not» (1976)
 Everything's Archie #63 Archie in: «Special Date» (1976)
 Archie and Me in: «Slave Knave» (1976)
 Archie and Me in: «Surprise Prize» (1976)
 Chuck in: «Training Session» (1976)
 Archie's Pals and Gals #113 Betty and Me in: «Inflation Jubilation» (1976)
 Pep #333 Archie in: «English Lesson» (1976)
 Archie in: «The Latest Thing» (1976)
 Archie in: «The Hunt» (1976)
 Archie's Pals And Gals #117 Archie in: «Double Trouble» (1977)
 Pep #333 Archie in: «One Day Last Summer» (1976)
 Archie in: «Determined Man» (1976)
 Archie in: «Giving In» (1976)
 Archie's pals and Gals #119 Archie in: «Too Good to Be True» (1976)
 Pep #327 Archie in: «What Did You Bring?» (1976)
 Archie's Pals and Gals #128 Dec. 78 Archie in: «The Other One» (1977)
 Mad House #110 Mad House Presents: «Transistor Mister» (1977)
 Archie's Pals and Gals #119 Archie in: «Zoo Stew» (1977)
 Everything's Archie #70 Archie in: «Very Impractical» (1977)
 Everything's Archie #66 Jul. 78 Archie in: «The Substitute» (1977)
 Archie's Pals and Gals #135 Archie in: «Popular Choice» (1977)
 Everything's Archie #68 Archie in: «The Foul Ball» (1977)
 Betty in: «Common Cause» (1987) [written and penciled by Amendola]
 Everything's Archie #134, Mar. Archie in: «Twin Turmoil» (1987)
 Archie in: «Mood Food» (1987)

Atlas/Seaboard Comics 

 Phoenix #1–3 (1975)

DC Comics 

 Action Comics (Green Arrow) #421 (1973)
 Adventure Comics (Doctor Mid-Nite) #418 (1972)
 Batman #296 (1978)
 Detective Comics (Batman) #439–440 (1974)
 Elvira's House of Mystery #4 (1986)
 Forbidden Tales of Dark Mansion #14 (1974)
 Heroes Against Hunger #1 (1986)
 House of Mystery #200 (1972)
 Star Trek #5–6 (1984)
 Super DC Giant #S–26 (Aquaman) (1971)
 Superman #239 (1971)
 Superman III The Official Adaptation of the Movie! #1 (1983)
 Superman's Pal Jimmy Olsen #153 (1972)
 Weird Worlds #4–7 (1973)
 Who's Who: The Definitive Directory of the DC Universe #11 (1986)
 The Witching Hour #27 (1973)
 World's Finest Comics (Black Canary and Green Arrow) #247; (Superman and Batman) #298, 300 (1977—1984)

Інші видавництва 

 Tarzan of the Apes/The Return of Tarzan by Edgar Rice Burroughs (2012)
 A Pack of Trouble by James Gauthier (2011)
 Witnessed, the True Story of the Brooklyn Bridge UFO Abductions by Budd Hopkins (1996)
 Left at East Gate by Larry Warren and Peter Robbins (1997)
 Streetwise edited by Jon B. Cooke and John Morrow, TwoMorrows Publishing
 Leonard Starr's Mary Perkins On Stage volume seven, Classic Comics Press (2010)
 Draw Comics with Dick Giordano (2005) Impact Books; 
 The Illustrated Comic Art Workshop (1982)

Посилання 

 
 Сал Амендола на Mike's Amazing World of Comics
 The David S. Wyman Institute for Holocaust Studies; Arts & Letters Council

Джерела 

Американські художники коміксів
Редактори коміксів
Художники коміксів
Уродженці Козенци
Леттерери коміксів
Інкери коміксів
Італійські емігранти до США